Torneo Apertura 2014 puede referirse a:

Torneos deportivos 
 Torneo Apertura 2014 en Bolivia.
 Torneo Apertura 2014 en Chile.
 Torneo Invierno 2014 en Colombia.
 Torneo Apertura 2014 en Costa Rica.
 Torneo Apertura 2014 en El Salvador.
 Torneo Apertura 2014 en Guatemala.
 Torneo Apertura 2014 en Honduras.
 Torneo Apertura 2014 en México.
 Torneo Apertura 2014 en Nicaragua
 Torneo Apertura 2014 en Panamá.
 Torneo Apertura 2014 en Perú.
 Torneo Apertura 2014 en Paraguay.
 Torneo Apertura 2014 en Uruguay.
 Torneo Apertura 2014 en Venezuela.

Véase también 
 Torneo Clausura 2014, .
 Torneo Apertura 2013, .